Сергей Магид: Магид, Сергей Игнатьевич (род. 1940) — российский учёный-энергетик, специалист в области теплотехники и прикладной математики, заслуженный энергетик Российской Федерации.
 Магид, Сергей Яковлевич (род. 1947) — русский поэт и прозаик.